Валенти́на Алекса́ндровна Ермако́ва (1924—2003) — советская и российская актриса, театральный педагог. Народная артистка СССР (1981). Лауреат Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского (1988).

Биография 
Родилась 29 ноября 1924 года в селе Молчановка (ныне Николаевский район Волгоградской области) в семье учителя. Примерно с 6 лет её воспитывал отчим, инженер-строитель Пётр Михайлович Круглов.

Детские годы прошли в Сталинграде. Школу не любила, трудно давались точные науки. Но она много читала и как следствие хорошо писала сочинения и изложения. В школьные годы не влюблялась в сверстников, её первыми влюблённостями были книжные герои: Печорин, Базаров, Инсаров. Начиная с пятого класса стала посещать театр. Некоторые одноклассницы открыто говорили о поступлении в артистки, а она сама держала свою мечту в тайне, не была уверена в себе. В школе особых друзей не заводила, по её собственным воспоминаниям она была «кошкой гуляющей сама по себе».

По окончании в 1948 году театральной студии при Саратовском ТЮЗе (ныне — имени Ю. П. Киселёва) начала играть в этом театре. В 1955 году — актриса Ташкентского русского драматического театра имени М. Горького (ныне Академический русский драматический театр Узбекистана), в 1956—1960 — Сталинградского областного драматического театра имени М. Горького.

С 1960 по 1995 год служила в Саратовском театре драмы имени К. Маркса (с 2003 года — имени И. А. Слонова).

С 1972 года занималась педагогической деятельностью в Саратовском театральном училище (ныне — Театральный институт Саратовской государственной консерватории имени Собинова), режиссёр-постановщик дипломных спектаклей. С 1988 года — профессор Саратовской консерватории имени Л. В. Собинова, в которой проработала до конца жизни. За это время подготовила не один десяток учеников, ставших ведущими актёрами в столичных и провинциальных театрах. Среди них:  Е. В. Миронов, Г. Б.Тюнина, В. В. Калисанов, А. Г. Коршук, Д. В. Ланчихин, А. М. Вартаньян, А. А. Светлова, М. А. Матвеев, Д. А. Бурлаков.

Неоднократно избиралась председателем Саратовского отделения Всероссийского театрального общества.

Умерла 2 июня 2003 года в Саратове. Похоронена на Елшанском кладбище.

Семья 
 муж — Сагьянц, Юрий Михайлович (1927—1995), актёр театра и кино, театральный педагог, заслуженный артист РСФСР (1965).
 сестра - Круглова Вероника Петровна (1940), советская эстрадная певица.
 брат - Круглов Анатолий Петрович (1936)
 дочь - Сагьянц Елена Юрьевна

Творчество

Роли

Саратовский ТЮЗ 
  — «Снежная королева» Е. Л. Шварца — Кей
  — «Молодая гвардия» по А. А. Фадееву — Любовь Шевцова
  — «Жак-простак и Синяя борода» П. Г. Маляревского — Жаба
  — «Аленький цветочек» по одноимённой сказке С. Т. Аксакова, режиссёр В. И. Давыдов — Алёнушка  — «Ревизор» Н. В. Гоголя
  — «Парень из нашего города» К. М. Симонова — Варя Бурмина
  — «Тайна вечной ночи» И. В. Луковского — Эльза
  — «Чудесный клад» П. Г. Маляревского — Янжима
  — «Воробьёвы горы» А. Д. Симукова — Валя
  — «Сказка о царе Салтане» по А. С. Пушкину — Ткачиха
  — «Два капитана» по В. А. Каверину — Катя Татаринова
  — «Не всё коту масленица» А. Н. Островского — Агния
  — «Семья» И. Ф. Попова — Ольга Ульянова
  — «Её друзья» В. С. Розова — Людмила Шарова
  — «Золотое сердце» А. Н. Матвеенко — царевна Светлана
  — «Лётчики не умирают» И. В. Штока — Фаина
  — «Где-то в Сибири» И. И. Ирошниковой — Аня Кутузова
  — «Гимназисты» К. А. Тренёва — Ольга Черничкина
  — «Ромео и Джульетта» Шекспира — Джульетта
  — «Ревизор» Н. В. Гоголя
  — «Страница жизни» В. С. Розова — Варя Строганова
  — «Три сестры» А. П. Чехова — Наталья Ивановна
  — «Два клёна» Е. Л. Шварца — Баба Яга
  — «Не называя фамилий» В. Б. Минко — Поэма
  — «Сирано де Бержерак» Э. Ростана
  — «В добрый час!» В. С. Розова — Галя Давыдова «Дамоклов меч» Н. Хикмета, режиссёр Д. А. Лядов — дочь судьи «Аргонавты»

 Саратовский театр драмы имени И. А. Слонова 
  — «Четверо под одной крышей» М. Н. Смирнова, М. Крайндель, режиссёр Я. А. Рубин — Лена Королькова
  — «Совесть» Д. Г. Павлова, режиссёр Д. А. Лядов — Наташа
  — «Лисички» Л. Хелман, режиссёр А. И. Дзекун — Реджина Гидденс
 «Мсье Амилькар» И. Жамиака — Элеонора
 «Месяц в деревне» И. С. Тургенева — Наталья Петровна  — «Ужасные родители» Ж. Кокто, режиссёр А. И. Дзекун — Ивонна
  — «Гекуба» Еврипида, режиссёр А. И. Дзекун — Гекуба
  — «Жили-были мать да дочь» Ф. А. Абрамова, режиссёр А. И. Дзекун

 Фильмография 
  — Без права на пощаду — Антонина Гавриловна Кнопина

Звания и награды 
 заслуженная артистка РСФСР (1958)
 народная артистка РСФСР (1973)
 народная артистка СССР (1981)
 орден Дружбы народов (1986)
 Государственная премия РСФСР имени К. С. Станиславского (1988) — за исполнение роли в спектакле «Жили-были мать и дочь» по Ф. А. Абрамову.
 Международная премия имени К. С. Станиславского (2002) — «За воспитание поколения актёров»

Примечания

Ссылки 

Актёры и актрисы Саратовского театра драмы
Персоналии:Саратовский ТЮЗ
Персоналии:Ташкентский русский драматический театр
Преподаватели Саратовской консерватории
Похороненные на Елшанском кладбище Саратова